Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Dayana Yastremska ha sconfitto Caroline Garcia con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-63.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (ritirata)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Wang Qiang (secondo turno)
  Caroline Garcia (finale)

 Sofia Kenin (primo turno)
 Dayana Yastremska (campionessa)
 Zheng Saisai (secondo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)

Wildcard 

  Amandine Hesse (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (semifinale)

 Harmony Tan (primo turno)

Qualificate 

  Marie Benoît (primo turno)
  Han Xinyun (secondo turno)
  Marta Kostyuk (quarti di finale)

 Astra Sharma (secondo turno)
 Laura Siegemund (secondo turno)
 Renata Zarazúa (primo turno)

Lucky loser 
  Diāna Marcinkēviča (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2019